Mocquerysia – rodzaj chrząszczy z rodziny sprężykowatych
 Mocquerysia – rodzaj roślin z rodziny wierzbowatych (Salicaceae)

Strony ujednoznaczniające